Desbordes ou Des Bordes :
Les Desbordes, illustre famille, a marqué l'Histoire, tant par son ascendance que par sa descendance.

Patronyme 

 André Desbordes (), peintre français,
 
 Guillaume des Bordes, mathématicien, astronome du  ;
 À ne pas confondre avec Guillaume de Bordes, prélat du .
Henry Desbordes, (1856-1940), entomologiste français
 Jean Desbordes, (1906-1944), écrivain et poète français.
 Jean-Philippe Desbordes, (1969- ) journaliste et écrivain français.
 Louise Desbordes (1848-1926), artiste peintre française d’inspiration symboliste
 Marceline Desbordes-Valmore, (1786-1859), poétesse française.
 Michel François Des Bordes.
 Michèle Desbordes, (1940-2006), bibliothécaire et femme de lettres française.
 Olivier Desbordes, metteur en scène français de théâtre et d’opéra.
 Tereza Desbordes, (1934- ), éditrice et écrivain en langue bretonne.

Toponyme
 La rue Desbordes-Valmore est une voie du  de Paris, en France.

Voir aussi 
Pages d'homonymie :